Onomastus — род пауков, единственный в составе подсемейства Onomastinae из семейства пауков-скакунов. Около 20 видов.

Распространение 
Встречаются в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Мелкие пауки (около 4 мм) с утончённым полупрозрачным телом и с длинными ногами по сравнению с большинством других представителей семейства Salticidae. У самцов очень сложные луковицы пальп. Были выделены две клады: у видов из Юго-Восточной Азии луковица пальп имеет широкий проток; у видов из Южной Азии есть медиальная ветвь в срединном апофизе. Подобно видам подсемейств Lyssomaninae и Asemoneinae, передние боковые глаза образуют отдельный ряд от передних срединных глаз. Род первоначально был диагностирован на основании расположения глаз.

Систематика 
Включает около 20 видов.

Внешняя филогения 
Рассматриваются в качестве одной из продвинутых ветвей на филогенетическом древе семейства пауков-скакунов. Подсемейство Hisponinae считается сестринской группой по отношению к подсемейству Salticinae.

Классификация 
Группа была впервые выделена в 1900 году французским арахнологом Эжен Симон, который включил её в состав «Attidae», как тогда называли Salticidae. Ревизию группы провёл в 2015 году канадский арахнолог Мэддисон, который сделал полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал и впервые обозначил подсемейство Onomastinae.

 Onomastus chenae Lin & Li, 2020 — Китай
 Onomastus complexipalpis Wanless, 1980 — Калимантан
 Onomastus corbetensis Benjamin & Kanesharatnam, 2016 — Шри-Ланка
 Onomastus danum Prószyński & Deeleman-Reinhold, 2013 — Калимантан
 Onomastus indra Benjamin, 2010 — Индия
 Onomastus jamestaylori Benjamin & Kanesharatnam, 2016 — Шри-Ланка
 Onomastus kaharian Benjamin, 2010 — Таи ланд, Индонезия (Калимантан)
 Onomastus kanoi Ono, 1995 — Япония (Окинава)
 Onomastus maskeliya Benjamin & Kanesharatnam, 2016 — Шри-Ланка
 Onomastus nigricaudus Simon, 1900 (type) — Шри-Ланка
 Onomastus nigrimaculatus Zhang & Li, 2005 — Китай, Таиланд
 Onomastus patellaris Simon, 1900 — Индия
 Onomastus pethiyagodai Benjamin, 2010 — Шри-Ланка
 Onomastus quinquenotatus Simon, 1900 — Шри-Ланка
 Onomastus rattotensis Benjamin, 2010 — Шри-Ланка
 Onomastus simoni Zabka, 1985 — Вьетнам
 Onomastus subchenae C. Wang, W. H. Wang & Peng, 2021 — Китай

Примечания

Литература 
 
 Simon E. (1901): Histoire naturelle des araignées 2(3): 381—668.

Ссылки 
 

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном